Норуэй:

 Норуэй (тауншип, округ Китсон, Миннесота)
 Норуэй (тауншип, округ Филмор, Миннесота)